Sant’Agata steht für:
 Tovo di Sant’Agata, Dorf in der Provinz Sondrio in der Lombardei
 Sant’Agata, Ort in der Gemeinde Villanova sull’Arda, Provinz Piacenza, Region Emilia-Romagna. Dort befindet sich die Villa Verdi, das Landgut von Giuseppe Verdi.

Städte in Italien:
 Sant’Agata li Battiati, Provinz Catania, Sizilien
 Sant’Agata del Bianco, Provinz Reggio Calabria, Kalabrien
 Sant’Agata di Esaro, Provinz Cosenza, Kalabrien
 Sant’Agata di Militello, Provinz Messina, Sizilien

Gemeinden in Italien:
 Sant’Agata sul Santerno, Provinz Ravenna, Region Emilia-Romagna
 Sant’Agata Bolognese, Provinz Bologna
 Sant’Agata Fossili, Provinz Alessandria (AL), Region Piemont

Personen:
 Giulio Terzi di Sant’Agata (* 1946), italienischer Diplomat und Außenminister

Kirchengebäude:
 Sant’Agata (Florenz)
 Sant’Agata dei Goti (lat.: Sanctae Agathae in Urbe), Rom